Pavel Vladimirovitch Yakovlev (en ), né le  à Lioubertsy, est un footballeur russe qui évolue au poste d'ailier.

Biographie

Statistiques

Liens externes 
 

Footballeur russe
Naissance en avril 1991
Naissance à Lioubertsy
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Joueur du FK Mordovia Saransk
Joueur du FK Anji Makhatchkala